Пётр Булга́ков:
 Булгаков, Пётр Алексеевич (1808—1883) — российский государственный деятель, сторонник освобождения крестьян с землёй.
 Булгаков, Пётр Семёнович (1911—1943) — Герой Советского Союза.